Paavola steht für:
 Paavola (Finnland), ehemalige Gemeinde in Finnland
 Paavola (Michigan), gemeindefreies Gebiet im US-Bundesstaat Michigan 

Paavola ist der Familienname folgender Personen:
 Mikko Paavola (* 1998), finnischer Stabhochspringer
 Rodney Paavola (1939–1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tonja Paavola (* 1977), finnische Fußballschiedsrichterassistentin